Owen Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Owen Creek (Alabama), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Owen Creek (Arizona), Fluss im Bundesstaat Arizona
 Owen Creek (Arkansas), Fluss im Bundesstaat Arkansas
 Owen Creek (Florida), Fluss im Bundesstaat Florida
 Owen Creek (Indiana), Fluss im Bundesstaat Indiana
 Owen Creek (Missouri), Fluss im Bundesstaat Missouri
 Owen Creek (North Carolina), Fluss im Bundesstaat North Carolina
 Owen Creek (Texas), Fluss im Bundesstaat Texas
 Owen Creek (Wyoming), Fluss im Bundesstaat Wyoming